Steinbachgraben und Steinbachsgraben sind Gewässer- und Talnamen:

 Steinbachgraben (Nikolausgraben), rechter Zufluss des Nikolausgrabens (zur Kander) bei Rümmingen, Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg
 Steinbachgraben (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zum Fischbach, zur Saar) vor Malstatt, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Steinbachgraben (Wiesenbach), rechtes Nebental des Trockentals Augrabens etwas vor Wiesenbach, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg des oberen Wiesenbachs (zur Brettach, zur Jagst)
 Steinbachsgraben (Main), rechter Zufluss des Mains in Frickenhausen am Main, Landkreis Würzburg, Bayern
 Steinbachgraben, Tal des Steinbachs (zum Mühlbergerbach, zur Mattig, zum Inn), überwiegend in Oberösterreich, zu einem kleinen Teil im Bundesland Salzburg

Steinbachgraben ist der Name folgender Orte:
 Steinbachgraben (Gemeinde Reichraming), Ortsteil von Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Steinbachgraben (Gemeinde Sankt Barbara), Ortsteil von Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Steinbach
 Steingraben
 Steingrabenbach